Yan Hui peut faire référence à :
 Yan Hui (521 av. J-C. - 481 av. J.-C.), disciple de Confucius.
 Yan Hui (), peintre chinois.